Sminthurides är ett släkte av urinsekter. Sminthurides ingår i familjen Sminthurididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Sminthurides